Денис Александрович Нагнойный (; ) — украинский футболист, защитник клуба «Заря (Луганск)».

Клубная карьера 
Родился в пгт Варва, Черниговская область. Воспитанник «Европы» (Прилуки) и Харьковского государственного высшего училища физической культуры № 1.

В августе 2019 года подписал контракт с «Зарей». Выступал за юношескую команду клуба, а начиная с сезона 2020/21 годов играл и за молодёжную команду. За первую команду луганчан дебютировал 9 мая 2021 в победном (2:1) домашнем поединке 26-го тура Премьер-лиги Украины против «Александрии». Денис вышел на поле на 70-й минуте, заменив Максима Лунёва. 

4 августа 2022 года забил победный гол в ворота «Университатя» (Крайова, Румыния) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Достижения 
 Бронзовый призёр Чемпионата Украины: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений игрока на официальном сайте УАФ
 Карточка футболиста на официальном сайте УПЛ 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Заря» Луганск